Schnupfen (mhd. snuppen ‚putzen‘) bezeichnet:
 Rhinitis, Entzündung der Nasenschleimhaut
 das Verb schnupfen, eine Substanz durch die Nase konsumieren; siehe Nase #Nasale Applikation

Der Schnupfen steht für:
 Der Schnupfen, Kriminalroman von Stanisław Lem